Partido Progresista puede referirse a un partido político de:

África 

 Partido Progresista, en Sudáfrica.
 Partido Progresista Federal, en Sudáfrica.

Asia 

 Partido Progresista en la República de China.
 Partido Progresista, en Filipinas.
 Partido Progresista de Sabah, partido político de Sabah, en el este de Malasia.
 Partido Progresista, en Singapur.

Europa 
 Partido Progresista, en Alemania.
 Partido Progresista, en Bélgica.
 Partido Progresista del Pueblo Obrero, en Chipre.
 Progresistas, partido municipal de Escocia.
 Partido Progresista, en España.
 Partido Progresista, en Islandia.
 Partido Progresista, partido municipal de Londres, Reino Unido.
 Partido Progresista, en Portugal.
 Partido Progresista, en Serbia.
 Partido Riojano Progresista, conocido posteriormente solo como Partido Riojano, en La Rioja, España.
 Partido Socialista Progresista de Ucrania.

Norteamérica/Centroamérica 

 Partido Progresista, en Barbados.
 Partido Progresista de Canadá.
 Partido Progresista de Manitoba, en la provincia de Manitoba, Canadá,
 Partido Progresista, nombre de varios partidos políticos estadounidenses.
 Partido Progresista de Coahuila, en el estado de Coahuila de Zaragoza, México.

Oceanía 

 Partido Progresista, en Australia.
 Partido Progresista de Nueva Zelanda.
 Partido Progresista Verde, en Nueva Zelanda.
 Partido Progresista Melanesio, en Vanuatu.

Oriente Medio 
 Partido Progresista, en Israel.
 Partido Socialista Progresista, en LÍbano.

Sudamérica 

 Partido Demócrata Progresista, en Argentina.
 Partido Progresista, en Brasil.
 Partido Progresista (2010-), en Chile.
 Partido Progresista Nacional (1941-1945), en Chile.
 Partido Progresista-Unión Republicana (1888-1895) en Ecuador